Chirula est une ville d´Inde, dans l´État du Madhya Pradesh.
 Une chirula est une flûte à trois trous, originaire du Béarn, traditionnellement associée au tambourin à cordes, le tout formant un ensemble musical joué par le même musicien.